Gabriel Soulacroix (1853-1905) – cantante francese
 Frédéric Soulacroix (1858-1933) – pittore francese
 Gabriel Soulacroix – pseudonimo di Gabriel de Bessonies (1859-1913), pittore francese